Балбырауын ():
 Балбырауын (кюй)
 Балбырауын (танец)
 Балбырауын (месторождение)